Jekatierina Ławrientjewa (ros. Екатерина Лаврентьева; ur. 26 czerwca 1981 w Kandałakszy) – rosyjska saneczkarka startująca na torach naturalnych. W swojej karierze zdobyła piętnaście medali mistrzostw świata z czego cztery razy wywalczyła złoty medal w konkurencji jedynek. Na mistrzostwach Europy zdobyła trzynaście medali w tym sześć razy stawała na najwyższym stopniu podium (pięć razy w jedynkach i raz drużynowo).

Poza tym Rosjanka dwunastokrotnie wygrała klasyfikację generalną Pucharu Świata.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodniczki na stronie FIL

Rosyjskie saneczkarki
Urodzeni w 1981